Гиљермо Корија је освојио турнир. У финалу је победио Рајнера Шитлера резултатом 6:2, 6:1, 6:3.

Носиоци 

  Енди Родик (одустао пре почетка турнира)
  Хуан Карлос Фереро (прво коло)
  'Гиљермо Корија (победник)
  Рајнер Шитлер (финалиста)
  Карлос Моја (полуфинале)
  Тим Хенман (четвртфинале)
  Давид Налбандијан (четвртфинале)
  Себастијан Грожан (друго коло)
|
  Николас Масу ''(треће коло) 
  Парадорн Сричапан ''(прво коло) 
  Шенг Схалкен ''(прво коло) 
  Јиржи Новак ''(прво коло) 
  Фернандо Гонзалез ''(прво коло) 
  Мартин Веркерк ''(друго коло) 
  Марди Фиш ''(одустао пре почетка турнира) 
  Лејтон Хјуит ''(треће коло) 
|}

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације
 

 
Монте Карло мастерс 2004.
Монте Карло мастерс – појединачно